Катюша — уменьшительный вариант женского имени Екатерина.

 Катюша — астероид, названный в честь Е. И. Зеленко (1916—1941), советской лётчицы, Героя Советского Союза.
 «Катюша» — прозвище советских подводных лодок типа «К» времён Второй мировой войны.
 «Катюша» — прозвище советского скоростного бомбардировщика СБ.
 «Катюша» — талисман фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1985 году, автор Михаил Веременко.
 «Катюша» — российская велокоманда.
 «Катюша» — российский мини-сериал 2023 года режиссёра Ильи Казанкова.
 «Катюша» — мемориал, входящий в Зелёный пояс Славы.
 «Катюша» — российское многофункциональное устройство.
 «Катюша» — боевая машина реактивной артиллерии серии БМ.
 «Катюша» — известная песня Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского.
 «Катюша» — радиостанция в Санкт-Петербурге.
 «Катюша» — российский телеканал, вещающий в Китае на русском языке с китайскими субтитрами.
 «Катюша» — ежегодный Всероссийский фестиваль народного творчества военнослужащих Вооруженных сил РФ.
 «Катюша» — документальный фильм из цикла «Алтарь Победы».

 «Итера-Катюша» — фарм-клуб Катюши.